Das italienische Wort Campione bezeichnet:

 Orte in Italien:
 Campione d’Italia, eine lombardische Gemeinde am Luganersee, in der Provinz Como, eine italienische Enklave im Schweizer Kanton Tessin
 Campione del Garda, ein Ortsteil der lombardischen Gemeinde Tremosine sul Garda am Gardasee, in der Provinz Brescia
 Montecampione, Bergwander- und Skigebiet
 als Italienisches Wort:
 in vielen Sportarten, z. B. im Radsport, einen Sportler, der eine nationale oder internationale Meisterschaft gewonnen hat; dann aber immer mit dem jeweiligen Zusatz, also Campione del Mondo (Weltmeister) oder Campione tedesco (Deutscher Meister). Darüber hinaus transportiert der Begriff Campione eine Eigenschaft, die nicht an den zählbaren Erfolgen zu messen ist: Der Campione ragt durch eine lange, „meisterhafte“ Karriere heraus. Bei besonders verdienten Sportlern kann der Augmentativ Campionissimo verwendet werden.
 Campione!, eine japanische Romanreihe und Animeserie

da Campione, aus Campione

 Teil des Namens der Campionesen (Künstler), einer Gruppierung von mittelalterlichen Bildhauern und Steinmetzen, die alle aus Campione d’Italia stammten

Campione ist der Familienname folgender Personen:

 Riccardo Campione (* 2002), deutsch-italienischer Schauspieler